Simplex steht für:
 ein Grundwort, siehe Lexem#Arten
 Simplex (Herbizid), Markenname eines Herbizids
 Simplex (Mathematik), -dimensionales Polytop mit  Ecken
 Simplex-Verfahren, Algorithmus zur Lösung mathematischer Optimierungsprobleme
 Simplex-Betrieb in der Nachrichtentechnik, siehe Duplex (Nachrichtentechnik)
 Simplex (Komponentenhersteller), ein ehemaliger französischer Fahrradkomponenten-Hersteller
 eine Festklasse im Tridentinischen Ritus (bis 1960)
 Simplex-Drehgestell

Simplex steht für folgende Automobile, Fahrzeugmarken oder -hersteller:
 American Simplex, eine ehemalige US-amerikanische Automarke der Amplex Manufacturing Company
 Hermes-Simplex, eine ehemalige deutsche Automarke
 Mercedes-Simplex, ein ehemaliges deutsches Automodell
 NV Machine-, Rijwiel- en Automobielfabriek Simplex, ein ehemaliger niederländischer Automobilhersteller
 Simplex Automobile Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Simplex Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Hood
 Simplex (Automobilhersteller), ein ehemaliger französischer Automobilhersteller
 SK-Simplex, eine ehemalige britische Automarke, siehe Smeddle & Kennedy

Simplex ist das Cognomen folgender Personen:
 Gnaeus Caecilius Simplex († 69), römischer Suffektkonsul 69
 Lucius Iulius Marinus Caecilius Simplex, römischer Statthalter
 Marcus Simplicius Simplex, römischer Offizier (Kaiserzeit)

Siehe auch:

 Crane-Simplex
 Trutz Simplex